Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro més conegut com a Cristiano Ronaldo, futbolista portuguès.
 Ronaldo Aparecido Rodrigues més conegut com a Naldo (1982), futbolista brasiler.
 Ronaldo de Assis Moreira més conegut com a Ronaldinho (Porto Alegre, Brasil, 1980), futbolista brasiler.
 Ronaldo Luis Nazário de Lima més conegut com a Ronaldo, futbolista hispano brasiler.